Natalja Sorokina ist der Name folgender Personen:

* Natalja Sorokina (Schwimmerin) (* 1976), russische Schwimmerin 
 Natalja Wladimirowna Sorokina (* 1982), russische Biathletin